Zidan oder Židan ist der Familienname folgender Personen:

 Gregor Židan (* 1965), slowenischer Fußballspieler
 Mohamed Zidan (* 1981), ägyptischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Zeidane
 Zidane (Begriffsklärung)
 Sidan